Kosong může být:
 Kosong (okres v Jižním Kjongsangu) – okres v provincii Jižní Kjongsang v Jižní Koreji
 Kosong (okres v Kangwonu v Jižní Koreji) – okres v provincii Kangwon v Jižní Koreji
 Kosong (okres v Kangwonu v Severní Koreji) – okres v provincii Kangwon v Severní Koreji